Совет христианских евангельских церквей в России (СХЕЦР) — союз, объединяющий в себе независимые евангельские церкви (автономные баптистские, пятидесятнические и др.) и организации.

Совет был создан в 1997 году после ужесточения российского законодательства в отношение религиозных организаций, имеющих стаж пребывания в России менее 25 лет. То есть христианские церкви, основанные в 90-е годы, не входящие ни в один христианский союз, существующий как минимум с 1972 года, столкнулись либо с невозможностью регистрации, либо с большими трудностями в получении регистрации и значительным ограничением деятельности.

С созданием СХЕЦР, в который входят объединения имеющие стаж более 25 лет, новые церкви и организации, входящие в совет, получили возможность вести свою деятельность в максимально возможном масштабе.

Ежегодно СХЕЦР проводит генеральные конференции, на которых собираются главы церквей, объединений и организаций, входящих в совет.

Президент СХЕЦР — Александр Федичкин.

В прошлом СХЕЦР возглавлялся С. В. Ряховским.

См. также 
 Протестантизм
 Евангельские христиане
 Евангельские христиане-баптисты
 Автономные баптисты
 Пятидесятники

Ссылки 
 http://www.religare.ru/news3363.htm
 http://www.religio.ru/news/2194_print.html

Евангельские христиане